La Starlines (conosciuta precedentemente come Red Star Ferries), è il nome commerciale dell'agenzia Seamed Trading Shipping. Tale agenzia, con sede nella città di Brindisi, opera nel Mar Adriatico e Mar Ionio con collegamenti verso Albania e Grecia.

Rotte effettuate  

 Brindisi - Valona
 Brindisi - Cefalonia
 Brindisi - Zante

Flotta

Note 

Compagnie di navigazione italiane